Дитя субботнего вечера () — чёрно-белая романтическая комедия 1929 года по мотивам романа Таунсенда Мартина. Один из звуковых фильмов Клары Боу. В эпизодической роли снялась будущая кинозвезда Джин Харлоу.

Сюжет 
Мэйми продаёт гимнастические тренажёры в универмаге Гинсберга и влюблена в своего коллегу Билла. После того, как Билл получает должность администратора, его уводит, воспользовавшись размолвкой между влюблёнными, сестра Мэйми, Джени. Джени увлекается скачками и однажды проигрывает все свои сбережения на ипподроме. Несмотря на предательство сестры, Мэйми возвращает её деньги, удачно сыграв в кости с Лемом Вудраффом — владельцем пансиона, в котором живут обе девушки. Билл узнаёт о благородном поступке Мэйми, понимает свою ошибку и возвращается к ней.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на фильм
 Реклама фильма Отсканированное изображение из газеты 1929 года

Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1929 года
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1929 года
Фильмы Альберта Эдварда Сазерленда